Góra Zamkowa (384 m) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Zachodnich na Pogórzu Izerskim w woj. dolnośląskim, w obrębie miasta Wleń.
 Góra Zamkowa (472 m) – wzniesienie w Górach Kamiennych, położone w woj. dolnośląskim, w obrębie miasta Kamienna Góra
 Góra Zamkowa – wzniesienie, na którym znajduje się Zamek Tenczyn
 Góra Zamkowa – wzniesienie, na którym znajduje się Zamek w Smoleniu
 Góra Zamkowa (228 m) – wzniesienie na Pojezierzu Suwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo
 Góra Zamkowa (ok. 320 m) – wzgórze na Garbie Tenczyńskim, położone w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów
 Góra Zamkowa – wzniesienie Pasma Chęcińskiego w Górach Świętokrzyskich
 Góra Zamkowa – wzgórze,  na którym znajdują się ruiny zamku w Olsztynie
 Góra Zamkowa (Góra Janowskiego) – najwyższe wzniesienie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, z ruinami Zamku w Ogrodzieńcu
 Góra Zamkowa w Będzinie
 Góra Zamkowa w Chełmie
 Góra Zamkowa w Cieszynie
 Góra Zamkowa w Kłodzku lub Forteczna Góra (369 m) –  wzniesienie  w Kotlinie Kłodzkiej w Sudetach Środkowych położone w woj. dolnośląskim, w obrębie miasta Kłodzko
 Góra Zamkowa w Ojcowie
 Góra Zamkowa w Lanckoronie

Litwa
 Góra Zamkowa – nazwa wariantowa dla Góry Giedymina w Wilnie

Ukraina
 Góra Zamkowa (Kijów)

Zobacz też 
 Zamkowa Góra oraz strony zaczynające się od „Góra Zamkowa”